Colégio Militar pode significar:
 Colégio Militar (Portugal), uma escola portuguesa
 Colégios Militares do Brasil, escolas do Brasil
 Colégio Militar (Fortaleza), um time de futebol

Desambiguação